BiH:
 Piskavica (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Piskavica (Gračanica, BiH), naselje u općini Gračanica
 Piskavica (planina), planina